Sztorm – zjawisko meteorologiczne

 Sztorm – kryptonim radzieckiej operacji w Afganistanie
 technika
 "Sztorm" – kuter ratowniczy Polskiego Ratownictwa Okrętowego
 "Sztorm-2" – polski statek ratowniczy typu R-27
 "Sztorm" – polski statek ratowniczy typu SAR-3000
 M-11 Sztorm – radziecka okrętowa rakieta przeciwlotnicza
 sztuka
 Sztorm – amerykański film przygodowy z 1996 roku
 Sztorm – szwedzki dramat filmowy z 2005 roku
 Sztorm – singel Donatana i Cleo z albumu Hiper/Chimera
 Sztorm – płyta mająca swoją premierę 27 lutego 2009 r. na XX Festiwalu Piosenki Żeglarskiej i Muzyki Folk